Caragiu:
 Nico Caragiu ∞ Atena Papastere Caragiu
 Toma Caragiu [n. 1925, Hrupișta (în )  d. 1977, București], un actor român cu activitate bogată în teatru, TV și film
 Elena Caragiu, née Bichman (n. 1937), o actriță română căsătorită cu Toma Caragiu
 Marie Caragiu
 Matilda Caragiu Marioțeanu (n. 1927, Argos Orestiko  d. 2009, București), o lingvistă română, specialistă în dialectologie, profesor universitar; sora lui Toma Caragiu
 Georgeta Caragiu Gheorghiță (n. 1929, Sarsânlar, Durostor), sculptoriță română

Note

Vezi și 
 Caragiale
 Listă de nume românești - litera C

Aromâni
 
Împrumuturi lingvistice din greacă
Nume de familie românești